

Cinema 
 Virus assassino (Contagious) – film del 1997 diretto da Joe Napolitano
 Contagious - Epidemia mortale (Maggie) – film del 2015 diretto da Henry Hobson

Musica 
 Contagious – album degli Y&T del 1987
 Contagious – album dei Third Day del 1994
 Contagious – singolo degli Of Mice & Men del 2016